Vučevica je ime več naselij:
 Vučevica, Hrvaška - naselje v Občini Klis, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvaška
 Vučevica, Srbija - naselje v Občini Vladimirci, Mačvanski upravni okraj, Srbija